Le district de Xinfu (新抚) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 Le district de Xinfu (忻府) est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine.

Homonymie de toponyme